Гражда́нское строи́тельство — строительная отрасль, занимающаяся возведением зданий и сооружений гражданского назначения.

Общие сведения 
Гражданское строительство занимается созданием объектов гражданского назначения, включает такие объекты как мосты, шоссейные дороги, железные дороги и вокзалы, скоростные системы городского транспорта, тоннели, аэропорты, промышленные предприятия, жилые дома и административные здания, гостиницы, гаражи, монументы, плотины, причалы, каналы, водные пути, ирригационные системы, водоводы и установки для обработки воды, системы переработки мусора, промышленных и коммунальных сточных вод, берегоукрепительные сооружения, линии электропередачи и т.д.

Нужды гражданского строительства требуют проведения таких исследований, как изучение свойств применяемых материалов, особенностей местности, в том числе характеристик почв и различных гидравлических параметров. К области гражданского строительства примыкают такие дисциплины, как архитектура, ирригация, транспорт, почвоведение, геодезия, гидрология, а также технология строительства в различных условиях эксплуатации, включая сейсмоопасные зоны.

Объекты, возводимые в ходе гражданского строительства, могут быть капитальными и временными. К первым относятся все здания и сооружения, предусмотренные проектно-сметной документацией и являющиеся неотъемлемой частью строящегося комплекса. Временными считаются здания и сооружения, построенные на время проведения строительно-монтажных работ. Это могут быть временные подъездные дороги, бытовые помещения и другие объекты, предназначенные для создания необходимых условий строителям на весь период работы. По окончании строительства временные объекты подлежат демонтажу и убираются с территории.

История возникновения 

С давних времён, например, в Древнеримской империи или Доколумбомых цивилизациях, гражданское строительство является примером использования имеющихся передовых достижений общества. Его история неразрывно связана с развитием таких наук, как физика, математика, механика. На протяжении древней и средневековой истории проектирование и строительство преимущественно велось такими мастерами как каменщики или плотники, в силу своего опыта становившимися руководителями этого процесса. Знания сохранялись в профессиональных гильдиях и редко покидали их границы.

Один из самых ранних примеров научного подхода к физическим и математическим проблемам гражданского строительства, является труд Архимеда, написанный в III в. до н. э. Он включал и чисто научные сведения, например, расчёт плавучести, и практические решения, такие как Архимедов винт. Известен своим вкладом и Брахмагупта, индийский математик VII века нашей эры, разработавший способы расчёта сложных площадей и объёмов, а также некоторых тригонометрических функций, необходимых в проектировании.

Современные направления гражданского строительства 
В соответствии с Общероссийским классификатором стандартов, кроме гражданского строительства в целом, отдельно выделяют следующие виды работ:
 Земляные работы. Выемка грунта. Сооружение фундаментов. Подземные работы.
 Сооружение систем подачи воды.
 Сооружение канализационных систем.
 Сооружение мостов.
 Сооружение туннелей.
 Строительство дорог.
 Сооружение железных дорог.
 Сооружение канатных транспортных систем.
 Сооружение аэропортов.
 Сооружение водных путей, портов и дамб.
 Сооружение гидротехнических объектов.

Составляющие теории гражданского строительства 
 Инженерная геология
 Инженерная геодезия
 Архитектурная инженерия
 Структурная инженерия
 Строительная инженерия

Примечания 

Строительная инженерия
Технические науки